Wildcat pode se referir a:
 Grumman F4F Wildcat - avião caça fabricado pelos Estados Unidos;
 Cartucho wildcat - cartucho personalizado para o qual a munição e/ou armas de fogo não são produzidas em massa;
 Little Wildcat - curta-metragem mudo norte-americano de 1922;
 Pantera (DC Comics) - personagem fictício da DC Comics;
 Wildcat Falls - cachoeira localizada no Parque Nacional de Yosemite;
 Perth Wildcats - equipe de profissional de basquetebol localizada em Perth, Austrália Ocidental;
 Wildcat Wilson - jogador de futebol americano estadunidense;
 Kentucky Wildcats - time de basquete universitário que representa a Universidade de Kentucky.

Ver também
 Wildcat (disambiguation) em inglês.

Desambiguação